Filmes
 On Golden Pond, filme (1981) com Henry Fonda e Katharine Hepburn lançado em Portugal como A Casa do Lago
 The Lake House, filme (2006) com Sandra Bullock e Keanu Reeves rebatizado no Brasil como A Casa do Lago

Outros
 Espaço Cultural Casa do Lago, em Campinas, Brasil